Джеймс Дакворт (; ) — австралийский теннисист; полуфиналист одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2010); бывшая седьмая ракетка мира в юниорском рейтинге.

Общая информация 
Джеймс — один из трёх детей Дэвида и Карен Даквортов; его брата зовут Ник, а сестру — Кейт. Одна из бабушек австралийца — Берил Пенроуз — также играла в теннис и в 1950-е годы четырежды выиграла Чемпионат Австралии (по разу — в одиночном разряде и миксте и дважды — в женской паре).

Дакворт-младший в теннисе с семи лет; любимое покрытие — быстрый грунт, лучший удар — подача.

Спортивная карьера 
В январе 2011 года Дакворт впервые сыграл в основных соревнованиях турнира серии Большого шлема, выступив на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде. В мае того же года он выиграл первый титул на турнирах серии «фьючерс». К концу сезона 2011 года в активе австралийца были уже четыре победы на «фьючерсах». На старте 2012 года на Австралийском чемпионате Джеймс совершает дебют на Большом шлеме и в одиночном разряде, где смог выйти во второй раунд.

Первую победу на турнире из серии «челленджер» Дакворт одержал в парном разряде в апреле 2013 года в Итажаи. В том сезоне он сыграл в основной сетке одиночного разряда на всех четырёх Больших шлемах. В июле 2014 года австралийский теннисист взял первый «челленджер» в одиночках в американском Лексингтоне. Ещё одну победу на «челленджере» он одержал в ноябре в Шарлотсвилле.

В начале 2015 года Дакворт впервые вышел в четвертьфинал турнира АТП. На соревнованиях в Брисбене он одолел Жиля Симона и Яркко Ниеминена, а в 1/4 не смог ничего противопоставить Роджеру Федереру, проиграв ему с разгромом. В марте Джеймс впервые поднялся в Топ-100 мирового одиночного рейтинга. В мае он сыграл в четвертьфинале грунтового турнира в Ницце.

В январе 2016 года Дакворт в дуэте с Крисом Гуччоне сыграл в парном финале турнира в Брисбене. В мае того же года он смог победить на «челленджере» в Бангкоке. Ещё два «челленджера» Канберре и Тоёте австралийский теннисист выиграл в ноябре. Сезон 2017 года Дакворт пропустил почти полностью, вернувшись на корт уже в 2018 году.

На трёх турнирах большого шлема (Уимблдон, Открытый чемпионат США и Открытый чемпионат Франции) проигрывал в первом же круге. На Открытый чемпионат Австралии и вовсе не попал, проиграв во втором раунде квалификации. В октябре 2018 выиграл турнир серии челленджер в Кэри (США), обыграв в финале Райли Опелку в двух сетах.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (1)

Поражения (1) 

* количество побед в одиночном разряде.

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (29)

Победы (19) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (10)

Финалы турниров ATP в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (3)

Победы (1)

Поражения (2)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Австралии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года